La Serie B1 1999-2000 si è svolta dal 16 ottobre 1999 al 10 giugno 2000: al torneo hanno partecipato cinquantasei squadre di club italiane.

Regolamento

Formula 
Le squadre, divise in quattro gironi, hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate; al termine della regular seson:
 La prima classificata di ogni girone ha acceduto al primo turno dei play-off promozione, strutturati in una finale, giocata al meglio di due vittorie su tre gare: le due vincitrici sono promosse in Serie A2.
 La seconda e la terza classificata di ogni girone e le due sconfitte al primo turno dei play-off promozione hanno acceduto al secondo turno dei play-off promozione, strutturati in quarti di finale (a cui hanno partecipato la seconda e la terza classificata di ogni girone), semifinali (a cui sono già qualificate le due sconfitte al primo turno dei play-off promozione) e finale, tutte giocate al meglio di due vittorie su tre gare: le due vincitrici sono promosse in Serie A2.
 Le ultime quattro classificate di ogni girone sono retrocesse in Serie B2.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Girone A 

 II

Girone B

Girone C

Girone D

Torneo

Regular season

Girone A

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone B

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone C

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Girone D

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata al primo turno play-off promozione.
      Qualificata al secondo turno play-off promozione.
      Retrocessa in Serie B2.

Play-off promozione

Primo turno

Tabellone

Risultati

Finale

Secondo turno

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Verdetti

Squadre promosse

Squadre retrocesse

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 1999
Pallavolo nel 2000
 1999-2000